Mikołaj Radziwiłłowicz (zm. 1509) – kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Radziwiłł (1470–1521) – kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Radziwiłł (1492–1529/1530) – biskup żmudzki
 Mikołaj Radziwiłł Rudy (1512–1584) – kanclerz wielki litewski, hetman wielki litewski
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Czarny (1515–1565) – marszałek wielki litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Radziwiłł (1546–1589) – łowczy wielki litewski, starosta mozyrski i merecki, wojewoda nowogródzki
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616) – marszałek wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Faustyn Radziwiłł (1688–1746) – wojewoda nowogródzki
 Mikołaj Radziwiłł (1746–1795) – pułkownik wojsk litewskich, hrabia Szydłowiecki
 Mikołaj Radziwiłł (1748–1811) – generał major wojsk litewskich